Mance ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mance (Meurthe-et-Moselle), ehemalige Gemeinde im französischen Département Meurthe-et-Moselle
 Mance, Alternativname für einen rechten Zufluss der Saône; siehe Amance (Saône)
 Mance (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten

Personennamen:
 Antonio Mance (* 1995), kroatischer Fußballspieler
 Dragan Mance (1962–1985), serbischer Fußballspieler
 Jeanne Mance (1606–1673), französische Krankenpflegerin, Mitbegründerin von Montreal
 Jonathan Mance, Baron Mance (* 1943), britischer Richter und Jurist
 Joshua Mance (* 1992), US-amerikanischer Leichtathlet
 Junior Mance (1928–2021), US-amerikanischer Jazz-Pianist

 Mance Lipscomb, eigentlich Bowdie Glenn Lipscomb (1895–1976), Bluessänger und -gitarrist